Posljednje košarkaško prvenstvo Jugoslavije, odigrano u sezoni 1990./91. je osvojila momčad POP 84 (bivša Jugoplastika) iz Splita, osvojivši četvrti naslov u nizu.

1. savezna liga

Ligaški dio

Doigravanje 

 Izvori:  
 nsl.kosarka.co.yu, Prvenstva 1945. – 1991.  
 Od Starog Placa do vrha Europe  
 kosmagazin-com, Daba: Poslednje prvenstvo Jugoslavije u košarci  
 kosmagazin.com, Sezona 1990-91: poslednji aplauz Toniju Kukoču u Beogradu

1.B liga

Zapad 

 Izvori:  
 Sinjska košarkaška bajka

Republičke lige (3. rang)

Hrvatska liga 

 Izvori:  
 KK Maksimir  
 KK Maksimir, wayback arhiva

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
Wayback arhiva, košarkaška liga Srbije, prvenstva 1945. – 1991.
 Vinko Bajrović, Milorad Bibić: Od Starog Placa do vrha Europe, Split, 2005.
 kosmagazin.com, Sezona 1990-91: poslednji aplauz Toniju Kukoču u Beogradu, pristupljeno 12. listopada 2016.
 Sretan Ugrin, Filip Modrić: Sinjska košarkaška bajka, Sinj, 2006.
 KK Maksimir, sezona 1990./91.
 KK Maksimir, Hrvatska liga 1990./91., wayback arhiva
  

1990-91